Pouillé ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Pouillé (Loir-et-Cher) im Département Loir-et-Cher
Pouillé (Vendée) im Département Vendée
Pouillé (Vienne) im Département Vienne

mit Namenszusatz:
Pouillé-les-Côteaux im Département Loire-Atlantique

Siehe auch:
Pouille
Pouillet
Pouilley